2007 NBA Playoffs. Zwycięzcą zachodniej konferencji okazali się San Antonio Spurs, a na wschodzie triumfowali Cleveland Cavaliers. W Finale San Antonio Spurs wygrali 4-0 i po raz czwarty zostali Mistrzami NBA.

Drużyny w Playoff

Konferencja Wschodnia 
 Detroit Pistons (53-29) (Zwycięzca Central Division)
 Cleveland Cavaliers (50-32)
 Toronto Raptors (47-35) (Zwycięzca Atlantic Division)
 Miami Heat (44-38) (Zwycięzca Southeast Division)
 Chicago Bulls (49-33)
 New Jersey Nets (41-41)
 Washington Wizards (41-41)
 Orlando Magic (40-42)

Konferencja Zachodnia 
 Dallas Mavericks (67-15) (Zwycięzca Southwest Division)
 Phoenix Suns (61-21) (Zwycięzca Pacific Division)
 San Antonio Spurs (58-24)
 Utah Jazz (51-31) (Zwycięzca Northwest Division)
 Houston Rockets (52-30) 
 Denver Nuggets (45-37)
 Los Angeles Lakers (42-40) 
 Golden State Warriors (42-40)

Drabinka rozgrywek 

2007 w koszykówce
2007

fi:NBA-kausi 2006–2007#Pudotuspelit